Het woord consolidatie betekent het samenvoegen van nauw verwante delen. Het heeft specifiekere betekenissen:

 consolidatie (gesteente)
 consolidatie (economie)
 consolidatie (boekhouding)
 consolidatie (geneeskunde)
 consolidatie (geheugen)
 consolidatie (wet- en regelgeving)